Морган Пейдж Готра (, до замужества Брайан, ; ) — американская футболистка, игрок «Чикаго Ред Старз» и сборной США по футболу.

Брайан играла в студенческой лиге за команду университета Вирджинии с 2011 по 2014 годы. За это время она забила 41 гол и сделала 43 результативные передачи. Она выиграла «Херман Трофи» в 2013 и 2014 годах. Брайан была в составе сборной США на чемпионатах мира по футболу 2015 и 2019 годов, где американки выиграли главный трофей. На чемпионате мира 2015 года она была самой молодой футболисткой сборной, тогда ей было 22 года.

Ранние годы 
Морган родилась на острове Сент-Саймонс, штат Джорджия, в семье Вики и Стива Брайанов, воспитывалась вместе со своей старшей сестрой Дженнифер. На острове была огромная футбольная культура, и Морган Брайан играла с девушками, которые были на четыре или пять лет старше её. Из-за миниатюрного телосложения в команде она получила прозвище «Планктон». В конце концов, Брайан продолжила играть в команде «Понте Ведра Шторм» в Понте Ведра Бич в составе команд разной возрастной категории (от 13 до 19 лет). За «Шторм» Брайан выигрывала чемпионаты штата среди футболисток до 17 и 19 лет.

Брайан пробовала попасть в государственную команду Олимпийской программы развития во Флориде вместе со всеми своими товарищами по команде из Понте Ведра Шторм. В первый год она не попала в команду; но после усердных тренировок всё же смогла добиться этого результата. Она позже отмечала, что участие в Программе «было моим началом».

Брайан посещала Академию Фредерика на острове Сент-Саймон с 2007 по 2011 годы, где она играла в футбол в местной команде, которая вместе с Морган выиграла чемпионат штата четырежды подряд. Помимо футбола, Брайан также играла в университетский баскетбол, как на региональном, так и на национальном уровне.

Брайан закончила свою школьную футбольную карьеру со 186 голами и 95 передачами. Она дважды становилась лучшим игроком штата. Брайан также была первой, кто удостоился награды Спортсменки года США по версии Gatorade в 2011 году.

Университет Вирджинии, 2011—2014 
Брайан училась в Университете Вирджинии. В первый год обучения она сыграла 23 из 24 матчей и играла на позиции полузащитника. Она стала вторым бомбардиром «Кавальерс» с 11 голами и 8 передачами и получила ряд индивидуальных наград лиги.

В течение второго года обучения Брайан играла в 15 играх из-за участия на чемпионате мира 20 лет, на котором вместе со сборной США завоевала золото. Брайан забила четыре гола и отдала семь результативных передач за «Кавальерс».

В третий год она набрала 46 очков, забив 16 голов и 14 отдав результативных передач. Её успехи помогли достичь «Кавальерс» финала и победить в Кубке колледжей. Она была названа футболисткой года США, игроком года по версии TopDrawerSoccer.com, игроком года по версии VaSID. Она выиграла «Херманн Трофи» 2013 года.

В 2014 году Морган Брайан выиграла свой второй «Херманн Трофи», став пятой женщиной, дважды получившей эту награду после Мии Хэмм, Синди Парлоу, Кристин Синклер и Керри Хэнкс.

Клубная карьера

«Хьюстон Дэш», 2015—2017 
16 января 2015 года «Хьюстон Дэш» выбрала Морган Брайан на драфте под первым номером. Брайан впервые сыграла за «Дэш» 10 апреля 2015 года в матче против «Вашингтон Спирит». Брайан пропустила почти половину сезона лиги из-за участия в чемпионате мира 2015 года. Она вернулась в «Дэш» в конце июля в матче против «Канзас-Сити». Брайан провела десять матчей за «Дэш» в регулярном сезоне, сделав три передачи за 810 минут игры. Команда заняла пятое место в лиге и не вышла в плей-офф.

13 января 2016 года Брайан вошла в состав сборной США Она провел семь матчей за команду, прежде чем присоединилась к национальной сборной в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Чикаго Ред Старз», 2017 
30 августа 2017 года «Чикаго Ред Старз» обменяли Брайан на Кристи Мьюис. В январе 2018 года Брайан подписала контракт с французском «Лионом», но Чикаго сохранила свои права на футболистку. Брайан вернулась 19 июня 2018 года, когда она подписала контракт на оставшуюся часть сезона 2018 года.

«Олимпик Лион», 2018 
1 января 2018 года «Лион» объявил, что подписал с Брайан контракт на два с половиной года, который продлится до 30 июня 2020 года. 30 мая 2018 года стало известно, что Брайан уезжает из Лиона всего через 5 месяцев.

Международная карьера

Молодежные сборные 

Брайан играла в составе сборной США на чемпионате мира по футболу среди женщин до 17 лет в Коста-Рике . В пятнадцать лет она была самым молодым игроком.

Брайан со сборной США выиграла чемпионат КОНКАКАФ среди девушек до 20 лет в 2012 году и заработала место на чемпионате мира до 20 лет в Японии. Во время отборочного турнира она сыграла в четырех матчах, проведя на поле 337 минут, забила один гол и отыграла одну передачу. Футболистки США выиграли золотые медали. В преддверии чемпионата мира Морган Брайан сыграла 15 матчей за сборную до 20 лет и забила три гола.

Позже Брайан помогла команде выиграть чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет в Японии в 2012 году; сыграв все шесть матчей и забив один гол.

Взрослая сборная 
Брайан получила первый вызов в национальную сборную в июне 2013 года, когда была включена в заявку на серию из двух игр против Кореи. Брайан тогда было 20 лет и она стала самой молодой в составе. Она впервые вышла на поле, заменив Лорен Холидей на 77-й минуте матча против Кореи. 3 сентября 2013 года Брайан во второй раз выступил в матче сборной, сыграв против сборной Мексики на стадионе Роберта Кеннеди. Она заменила Эрику Тимрак на 70-й минуте. Через две минуты Брайан забила свой первый гол за сборную благодаря результативной передаче Эбби Вамбах. Соединенные Штаты выиграли матч со счетом 7:0.

В 2014 году Брайан сыграла за сборную 16 матчей, одновременно играя в составе университетской команды. 24 февраля Брайан была включена на Кубок Алгарве 2014 года, который проходил с 5 по 12 марта. Она сыграла против Японии, Швеции и КНДР.

Брайан участвовала в играх против сборной Китая 6 и 10 апреля, а спустя 2 месяца сыграла против Канады 8 мая. Она сыграла 68 минут в матче, который закончился ничьей 1:1. Затем она была заявлена на две игры против Франции 14 и 19 июня, на матч против Швейцарии 20 августа.

На женском чемпионате КОНКАКАФ 2014 года, который служил квалификацией для женского чемпионата мира по футболу 2015 года, Брайан сыграла в трёх играх. В первой игре против Гаити она вышла на замену Тобин Хит на 63-й минуте. В следующей игре она также играла не с первых минут, начав с 67-й в полуфинале против Мексики 24 октября. Победа со счётом 3:0 позволила США выйти в финал и получить путёвку на чемпионат мира по футболу 2015. Морган играла в финале против Коста-Рики, которую американки выиграли и стали чемпионами. После квалификационного турнира КОНКАКАФ Брайан была заявлена на международный турнир в Бразилии, который проходил с 10 по 21 декабря. Она заменила Лорен Холидей на 65-й минуте матча против Бразилии 14 декабря, а в матче против Аргентины сделала две голевые передачи. Брайан отыграла все 90 минут в финале против сборной Бразилии. Игра завершилась вничью 0:0, но титул чемпиона достался Бразилии, набравшей больше очков на групповом этапе.

Чемпионат мира 2015 
Брайан была заявлена на матчи против Франции и Англии в середине февраля. Она сыграла 63 минуты против французских футболисток, а против Англии провела весь матч. 21 февраля Брайан вошла в состав сборной на Кубок Алгарве 2015 года в Португалии. Она сыграла все 90 минут первого матча команды против Норвегии 4 марта, в котором США одержали победу со счетом 2:1. Она также стартовала в финальном матче против Франции 11 марта, а Соединенные Штаты выиграли свой 10-й Кубок Алгарве. Затем она участвовала в матче против Новой Зеландии 4 апреля в Сент-Луисе, выйдя на поле на 79-й минуте и забила четвертый гол команды на 81-й минуте.

14 апреля 2015 года Брайан вошла в состав сборной США на чемпионат мира по футболу 2015. В 22 года она стала самым молодым участником команды. Она сыграла в шести играх турнира. В финале против Японии она отдала результативную передачу Тобин Хит, которая забил последний гол в игре, завершившейся со счётом 5:2 в пользу США.

Летние Олимпийские игры 2016 
Брайан участвовала в квалификационном отборочном турнире КОНКАКАФ к Олимпийским играм 2016 года. Соединенные Штаты квалифицировались на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро после полуфинальной победы над Тринидадом и Тобаго 19 февраля. Брайан отыграла все 90 минут в финале против Канады 21 февраля. Соединенные Штаты выиграли турнир после победы со счётом 2:0, Брайан была признана лучшим игроком матча. Она также выиграла «Золотой мяч» на этом турнире и вошла в состав символической сборной

Брайан играла на турнире SheBelieves Cup 2016, который проходил с 3 по 9 марта. В первой игре против Англии она отыграла все 90 минут, а игра 6 марта против Франции стала 50-й за сборную США. США выиграли со счетом 1:0 Брайан отыграла 90 минут в финале против Германии 9 марта, а американки выиграли ещё один трофей. Брайан участвовала на сборах перед двумя матчами против Колумбии в начале апреля. Из-за травмы подколенного сухожилия она не сыграла в этих играх, однако затем вышла в стартовом составе против Японии в серии из двух игр.

12 июля 2016 года Брайан вошла в состав сборной США на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она дебютировала на Олимпийских играх 3 августа в матче открытия команды против Новой Зеландии и отдала голевую в матче Алекс Морган на 46-й минуте. Она также появилась во втором групповом матче против Франции, помогая Соединенным Штатам одержать еще одну победу и обеспечить первое место в группе.

Постолимпийские игры и борьба с травмами 
После поражения на Олимпийских играх, Брайан отличилась в обоих товарищеских матчах против Румынии. Брайан сыграла в SheBelieves Cup 2017 года, но получила травму колена, из-за которой пропустила серию товарищеских матчей против России, Швеции и Норвегии. Брайан вернулась в Турнир Наций 2017 года, но сыграла играть только в последней игре против Австралии. От травм она продолжила восстанавливаться до 2018 года, хотя и участвовала в тренировочных сборах

Чемпионат мира 2019 
2 мая 2019 года Брайан вошла в состав сборной США на чемпионат мира 2019 года, который американки выиграли.

Личная жизнь 
Брайан является членом Содружества христианских спортсменов.

Она была в отношениях с Эриком Бёрдом с 2013 по 2015 годы. В ноябре 2017 года она вышла замуж за футболиста Фабриса Готра.

Примечания

Ссылки 

Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ЖФК «Хьюстон Дэш»
Игроки ЖФК «Чикаго Ред Старз»
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»
Игроки женской сборной США по футболу
Футболистки США